Charles Powlett (3. książę Bolton) (1685-1754)
 Charles Powlett (5. książę Bolton) (1718-1765)

Zobacz też